Schätzel oder Schaetzel steht für:

 Schaetzel (auch Schaetzell und Schätzel), deutsches Adelsgeschlecht

Schätzel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schätzel (1875–1934), deutscher Jurist und Politiker 
 Walter Schätzel (1890–1961), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Schätzl
 Schätzle
 Schäzler‎
 Schätzler